2010 peut faire référence à :
 2010, nombre ;
 2010, année du calendrier grégorien ;
 -2010, année du calendrier julien ;

 2010 (Stargate), un épisode de la série Stargate SG-1 ;
 2010 : Odyssée deux, un roman de science-fiction d'Arthur C. Clarke ;
 2010 : L'Année du premier contact, un film de Science-fiction de Peter Hyams sortie en 1984.

Homonymie de nombre